Kemu (Pulau Beringin), een plaats in Indonesië
Kemu (Banjit), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing